Katholieke emancipatie in Ierland
 Katholieke emancipatie in Nederland